Calvin heißen folgende geographische Objekte:

 Calvin Township – mehrere Verwaltungseinheiten

 Calvin (Ontario), Ort in Kanada
 Calvin (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Calvin (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

 Calvin-Krater, geologische Formation im Cass County, Michigan, Vereinigten Staaten

Calvin ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Calvin (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Clémence Calvin (* 1990), französische Langstreckenläuferin
 John Calvin (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Johannes Calvin (1509–1564), französischer Theologe und Reformator in Genf, Begründer des Calvinismus
 Katherine Calvin, US-amerikanische Geowissenschaftlerin
 Marcus Calvin (* 1965), deutscher Schauspieler
 Melvin Calvin (1911–1997), US-amerikanischer Chemiker (Calvin-Zyklus)
 Paolo Calvino (1846–1931), italienischer evangelischer Pfarrer

 William H. Calvin (* 1939), US-amerikanischer Neurobiologe

sowie:
 ein männlicher Vorname, siehe Calvin (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 eine Hauptfigur des Comics Calvin & Hobbes

Calvin, Weiteres:
 Calvin College, Hochschule in Grand Rapids, Michigan

Siehe auch:
 Calvinus
 Galvin
 Kelvin